Alberto de Thurn y Taxis (en alemán nacido como: Albert Maria Lamoral Miguel Johannes Gabriel von Thurn und Taxis; Ratisbona, 24 de junio de 1983) es el actual príncipe de la casa de Thurn y Taxis, desde 1990. Es un descendiente de la realeza austríaca, portuguesa, española y francesa, además de la nobleza alemana, rusa y liechtensteiniana. Según la revista Forbes, von Thurn y Taxis es el segundo milmillonario más joven del mundo. Su fortuna se estimaba en 2010 en 2200 millones de dólares. Actualmente es piloto de rallyes disputando el Campeonato de Europa de Rally.

Biografía 
Hijo del príncipe Juan Bautista von Thurn y Taxis, y de la condesa Gloria de Schönburg-Glauchau, nació en Ratisbona en 1983. Creció en el palacio junto a la Abadía de San Emerano, residencia oficial de la familia Thurn y Taxis desde 1748. Tiene dos hermanas mayores: María Teresa (1980) e Isabel de Thurn y Taxis (1982).

Alberto completó su educación en Roma y, después del servicio militar, fue a la Universidad de Edimburgo, donde estudió Economía y Teología. Es un entusiasta piloto de carreras, corre para el equipo alemán Reiter Engineering en los ADAC GT Masters Alemanes.

La familia Thurn y Taxis tiene una de las mayores fortunas aristocráticas alemanas. Su gran fortuna deriva de su posición heredada, que data del Sacro Imperio Romano Germánico. La familia tuvo una gran importancia en los servicios postales imperiales desde el siglo XVI. La familia Thurn y Taxis continúa siendo dueña de cervecerías y castillos, así como accionista de múltiples empresas.

Distinciones honoríficas 
  Soberano Gran Maestre de la Orden de la Perfecta Amistad (14/12/1990).
  Caballero gran cruz de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge (15/11/2007).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial de la familia Thurn y Taxis

Alberto
Empresarios de Alemania
Socialités
Alumnado de la Universidad de Edimburgo
Pilotos de rally de Alemania
Nacidos en Ratisbona
Caballeros grandes cruces de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Alemanes del siglo XXI
Pilotos de Porsche Supercup